5. etape af Giro d'Italia 2022 var en 174 km lang , som blev kørt den 11. maj 2022 med start i  og mål i .

Etapen blev vundet af franske Arnaud Démare fra .

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

05